

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mal“ beginnt.

Mal 



 Mal (* 1944), britischer Popsänger
 Mal Hatun, Frau von Osman I., dem Gründer des Osmanischen Reiches
 Mal-Maeder, Danielle van (* 1963), niederländische Klassische Philologin